Jan-Mikael Juutilainen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il a représenté la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Suomi U20 || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||44 ||6 ||7 ||13 ||16 ||11 ||4 ||2 ||6 ||4 
|-
|2007-2008 || Suomi U20 || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||21 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||40 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 42|| 3|| 1|| 4|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 ||Kiekko-Vantaa || Mestis || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Kiekko-Laser || Mestis || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 36|| 7|| 2|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || KooKoo Kouvola || Mestis || 34 || 12 || 13 || 25 || 20 || 11 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2013-2014 || KooKoo Kouvola || Mestis || 51 || 21 || 16 || 37 || 8 || 10 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || KooKoo Kouvola || Mestis || 45 || 10 || 23 || 33 || 6 || 19 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga ||54 ||6 ||6 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || KooKoo Kouvola || Liiga ||55 ||7 ||5 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || KooKoo Kouvola || Liiga ||45 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

En équipe nationale 

|-
| 2005 || align=left| Finlande U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||3 ||2 ||5 ||0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2008 || align=left| Finlande U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 5 ||1 ||5 ||6 ||2 || align=left| 6 position

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Espoo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace